In der Graphentheorie werden unterschiedliche Algorithmen nach Robert Tarjan benannt:
 Der Algorithmus von Tarjan zur Bestimmung starker Zusammenhangskomponenten
 Der Algorithmus von Tarjan zur Bestimmung eines minimalen Spannbaumes
 Der Algorithmus von Goldberg und Tarjan (Eine generische Lösungsmethode für Max-Flow)